Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition – największy oraz najbardziej prestiżowy konkurs prawniczy

Miejscowości w USA:
 Jessup – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Jessup – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
Gminy w USA:
 Jessup (ang. Jessup Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna